Сан Антонио лос Пинос има више значења:

 Сан Антонио лос Пинос (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио лос Пинос (Уамантла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику